Хоми Ба́ба (, , Бомбей, Индия) — американский исследователь постколониализма индийского происхождения. Профессор английского и американского языка и литературы в Гарвардском университете. Автор многих ключевых понятий современной постколониальной теории, таких как гибридность, мимикрия и амбивалентность. Согласно теории Баба, эти понятия описывают способы сопротивления колонизированных власти колонизатора. Теории Баба были сформулированы под влиянием Франца Фанона, Жака Деррида, Мишеля Фуко и Эдварда Саида и используют междисциплинарный подход.

Биография 
Родился в семье парсов в Бомбее. Учился в школе Св. Марии, Университете Бомбея и в Оксфордском университете. Сначала преподавал в Сассекском университете. Занимал должность профессора в Принстонском и Пенсильванском университетах, Университете Чикаго, университетском колледже Лондона и в Гарвардском университете.

Избранные публикации 
 (Ed.) "Nation and Narration", Routledge (1990; ISBN 0-415-01483-2)
 "The Location of Culture", Routledge (1994; ISBN 0-415-05406-0)
 "Edward Said Continuing the Conversation", co-ed. with W. J. T. Mitchell (originally an issue of Critical Inquiry"), 2005. ISBN 0-226-53203-8
 «Cosmopolitanisms» in "Public Culture" 12.3, eds Sheldon I. Pollock, Homi K. Bhabha, Carol Breckenridge, Arjun Appadurai, and Dipesh Chakrabarty, 2000.
 «In a Spirit of Calm Violence», 1993.
 «Modernity, Culture, and The Jew», eds Laura Marcus & Bryan Cheyette, 1998.
 «On The Choice», 2000.
 «V. S. Naipaul», 2001
 «Democracy De-Realized», 2002.
 «On Writing Rights», 2003.
 «Making Difference: The Legacy of the Culture Wars», 2003.
 «Adagio», 2004.
 «Still Life», 2004.
 Foreword to "The Wretched of the Earth" by Frantz Fanon, transl. Richard Philcox, 2004.
 «Framing Fanon», 2005.
 «Without Boundary», with Fereshteh Daftari and Orhan Pamuk, 2006.
 «The Black Savant and the Dark Princess», 2006.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Гарвардского университета

Постколониализм
Исследователи колониализма
Преподаватели Гарвардского университета
Философы США
Философы Индии
Постструктуралисты
Преподаватели Сассекского университета
Выпускники Бомбейского университета